Ein Dreifachalbum ist ein Musikalbum, das – im Gegensatz zu einem Doppelalbum – aus drei Schallplatten oder drei CDs besteht. In der Regel gibt es zwei Gründe für eine Band oder einen Interpreten, ein Dreifachalbum zu veröffentlichen; entweder ist das zur Veröffentlichung vorgesehene Musikmaterial zu umfangreich, um auf das Fassungsvermögen nur eines oder zweier Tonträger zu passen, oder die Künstler haben ein erkennbares musikalisches Thema (Konzept) und veröffentlichen deshalb ein Konzeptalbum als Dreifachalbum.

Zu den bekanntesten Dreifachalben der populären Musikgeschichte gehören u. a.:

 Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More
All Things Must Pass von George Harrison
 Decade von Neil Young
 Yessongs von Yes
 Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends von Emerson, Lake and Palmer
 Sandinista! von The Clash
 Lotus von Santana (Band)
 Consequences von Godley & Creme
 69 Love Songs von The Magnetic Fields
 The Hits/The B-Sides von Prince
 Emancipation von Prince
 Crystal Ball von Prince
 Lotusflow3r von Prince

In Deutschland war das Dreifach-Live-Album Nach uns die Sintflut von der Band Die Ärzte kommerziell sehr erfolgreich.

Tonträgerveröffentlichung

en:Double album#Triple album